Reprezentacja Ugandy w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Ugandy. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Ugandzie
Uganda
Ugandyjskie reprezentacje narodowe